Затока — частина океану, моря, озера, що заходить в суходіл, але має вільний водообмін з основною частиною водойми

Затока — селище міського типу, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Затока — село, Львівська область, Яворівський район
 Затока — колишнє село (селище), нині Кароліно-Бугаз, Одеська область, Одеський район
 Затока — роз'їзд Львівської дирекції Львівської залізниці
 Затока — суднобудівний завод у Керчі